Cedar Hill Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cedar Hill Cemetery (Connecticut), NRHP-Nr. 97000333
 Cedar Hill Cemetery (Virginia), NRHP-Nr. 05001584